Му-Хот-Соим:

 Му-Хот-Соим (приток Лыхмы) — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО. 
 Му-Хот-Соим (приток Несь-Югана) — река в Российской Федерации, протекает в Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО.
 Му-Хот-Соим (приток Ун-Хора-Югана) — река в РФ, протекает в Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО.